Kalvinism eller Kálvin kan syfta på:

 Kalvin Phillips (1995–), en engelsk fotbollsspelare
 Kálvin-hegy – en kulle i Ungern
 Kálvin tér – ett torg i i centrala Budapest
 Kálvin tér (Budapests tunnelbana) –  en tunnelbanestation i Budapests tunnelbanesystem

Se även
 Jean Calvin - fransk-schweizisk reformator
 Kalvinism – en teologi som har sitt ursprung hos Jean Calvin och andra teologer